Capo Donnacona – capo indiano degli Irochesi
Donnacona – città del Québec (Canada)